Мировой кубок вызова 2018 (англ. 2018 World U-17 Hockey Challenge) — международный ежегодный хоккейный турнир, который проходил с 3 по 10 ноября 2018 года в городах Сент-Джон и Куиспамсис канадской провинции Нью-Брансуик.

Сборные 

На турнире участвовали 4 сборных из Европы и 4 сборных из Северной Америки, при этом Канаду представляют 3 сборные (66 игроков разделены на три команды: Канада Black, Канада Red и Канада White).

Групповой (предварительный) раунд 
Восемь команд разбиты на две группы А и В. По регламенту турнира в плей-офф проходят все восемь сборных.        

Канада Black, Канада White, Чехия и США сыграют все предварительные раунды группы A на арене Harbour Station в Сент-Джон, в то время как Канада Red, Финляндия, Россия и Швеция будут играть в игры группы B на арене qplex в Куиспамсис.

Группа А 

Время местное (UTC-4). Арена Harbour Station в Сент-Джон.

Группа В 

Время местное (UTC-4). Арена qplex в Куиспамсис

Плей-офф 
По регламенту турнира для участия в четвертьфинальных матчах команды разбиты на пары в зависимости от занятых мест в своих группах. Команды, занявшие первые места, играют с командами, занявшими четвёртые места в соседней группе, а вторые - с третьими.  

Четвертьфиналы будут разыгрываться на обоих площадках (Сент-Джон и Куиспамсис), а полуфиналы и финалы будут сыграны в Сент-Джон.

Четвертьфинал 
Время местное (UTC-4).

Утешительный раунд (матчи за место в турнирной таблице) 
Время местное (UTC-4).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC-4).

Финал 
Время местное (UTC-4).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры

Лучшие снайперы

Ссылки и примечания